Walters (Minnesota)
Walters (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos